Johann Friedrich Ahlfeld è stato il nome di:

Johann Friedrich Ahlfeld (1810-1884) – teologo e predicatore evangelico tedesco
Johann Friedrich Ahlfeld (1843-1929) – ginecologo tedesco